Сан Кајетано И има више значења:

 Сан Кајетано И (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Кајетано И (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику